Gélonos ou Gélonus (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Gélonos, ancienne ville de Scythie ;
 Gélonos, héros éponyme de la ville et du peuple Gélons ;
 Gelonus, genre de Coreidae.

Voir aussi 
 Gélons, peuple issu de Gélonos
 Gélon, tyran de Géla